Kisar (wyspa)
 język kisar (meher)